La Communauté musulmane Ahmadiyya est un mouvement religieux né en Inde vers la fin du  par Mirza Ghulam Ahmad.

Cette liste recense les ahmadis à travers le monde.

Liste

Voir aussi

Articles connexes 
 Ahmadisme
 Communauté musulmane Ahmadiyya
 Nombre de musulmans par pays

Références 

Communauté musulmane Ahmadiyya